Labdarúgó csapatok
 Arsenal, 1886-ban alapított angol profi labdarúgócsapat
 Arsenal, Haiti egyik csapata
 Arsenal, Lesotho fővárosának, Maserunak egyik csapata
 Arsenal, Guadeloupe egyik csapata

Egyéb
 Arsenal, a bécsi Hadtörténeti Múzeum tüzérséget bemutató része